Кузнецов, Алексей Алексеевич:
 Кузнецов, Алексей Алексеевич (род. 1941) — советский и российский музыкант.
 Кузнецов, Алексей Алексеевич (род. 1981) — российский легкоатлет и армреслер.